White Light (Lumière blanche en anglais) est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 

White Light, film réalisé par Al Waxman en 1991.

Musique 

White Light, album du chanteur américain Gene Clark sorti en 1971 ;
White Light, une chanson du groupe britannique Gorillaz sur l'album Demon Days sorti en 2005 ;
, album du groupe britannique Groove Armada sorti en 2010 ;
, chanson de George Michael sortie en 2012 ;
White Light, album du groupe irlandais The Corrs sorti en 2015.

Voir aussi 

White Light/White Heat, album du groupe américain Velvet Underground sorti en 1968 ;
White Light/White Heat, chanson titre de l'album.

White Light / Violet Sauce, single de la chanteuse japonaise Namie Amuro sorti en 2005.